Лоарре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 371 человек (на 2010 год).

На территории муниципалитета находится сохранившийся с XI века замок Арагона. Фундаментом замка являются римские укрепления. Замок был возведён с целью наблюдения за продвижением арабской армии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Huesca
 Hoya de Huesca
 Reino de los Mallos
 
 Mapa interactivo
 Almendras Castillo de Loarre.com
 CastilloDeLoarre.org
 

Муниципалитеты Уэски